Кавера́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 40 км на північний схід від Монпельє, 8 км на захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1565 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4014,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Каверак на сайті французького Національного інституту географії

 Офіційний сайт муніципалітету Каверак 
 [ Розташування муніципалітету Каверак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар